Термин Сериндия объединяет Серес (Китай) и Индию для обозначения части Азии, также известной как Синьцзян, Китайский Туркестан или Высокая Азия. Смотрите подробнее статью Синьцзян-Уйгурский автономный район.

Искусство этого региона известно как сериндское. Оно развивалось со II по XI век нашей эры в Сериндии или Синьцзяне, западном регионе Китая, который в то время находился в культурной сфере Средней Азии.

См. также 
 Чиндия
 Серика
 Древние контакты между Китаем и Средиземноморьем
 Распространение буддизма на Великом шёлковом пути

Литература 
 Хопкирк, Питер (1980). Иноземные дьяволы на Шёлковом пути: поиски затерянных городов и сокровищ китайской Средней Азии. Амхерст: Издательство Массачусетского университета. .

География Азии